Акбикеш ():
 Акбикеш (Аксумбе) — башня, средневековый памятник.
 Акбикеш — каменное изваяние эпохи бронзы (IX—VII вв. до н. э.).